Ulupınar steht für:

 Ulupınar (Antalya), Dorf im Landkreis Kemer der türkischen Provinz Antalya
 Ulupınar (Pertek), Dorf im Landkreis Pertek der türkischen Provinz Tunceli